La First Division 1938-1939 è stata la 47ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 27 agosto 1938 e il 6 maggio 1939 e concluso con la vittoria dell', al suo quinto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Tommy Lawton () con 35 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono saliti dalla Second Division l' e il .
Questa è stata l'ultima stagione prima della sospensione bellica, che durò per sette anni, dovuta alla Seconda guerra mondiale.

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie
Fonte:

Note

Voci correlate
Second Division 1938-1939
FA Cup 1938-1939

Collegamenti esterni

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
1938